Трофе́й Са́рры () — учреждённая в 2005 году ежегодная футбольная награда, вручаемая газетой Marca лучшим бомбардирам-испанцам Примеры и Сегунды, названа в честь игрока клуба «Атлетик Бильбао» Тельмо Сарры.

Победители

Примера 

(*) — гражданство Испании

Сегунда

См. также 
 Трофей Пичичи
 Приз Мигеля Муньоса

Футбольные награды в Испании
Ла Лига